Альдерсбах () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Пассау. Население составляет 4300 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 45,82 км². Официальный код — 09 2 75 114.

Население

См. также 
 Монастырь Альдерсбах

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии